Маллет может означать:
 Маллет — муниципалитет в Бразилии
 Маллет — тип причёски (стрижки)
 Маллеты — барабанные палочки с мягкими наконечниками
 Маллет — лунный кратер

Персоналии 
 Маллет, Анатоль (1837—1919) — железнодорожный инженер, конструктор локомотивов.
 Маллет, Виктор (1893—1969) — британский дипломат.
 Маллет, Джордж (1923—2010) — генерал-губернатор Сент-Люсии (1996—1997).
 Маллет, Марла (род. 1970) — канадская кёрлингистка.
 Маллет, Роберт (1810—1881) — ирландский геофизик, сейсмолог.
 Маллет, Хьюго (1889—1988) — английский футболист.

Другое 
 Паровоз системы Маллета — тип полусочленённого паровоза

См. также 
 Малле